Боевая коса — это древковое режущее оружие пехоты, которое представляло собой древко или шест, с насаженной на него хозяйственной косой, шинковочным ножом или специально изготовленным двулезвийным клинком, чаще дугообразной формы. Оружие это употреблялось польскими мятежниками (см. Косиньер), а также встречалось в вооружении китайцев.

По словам известного австрийского оружиеведа второй половины XIX века Ведалена Бейхама, боевой косой можно считать итальянскую гвизарму XV-XVI веков () — древковое оружие серповидной формы, имевшее на обухе шиловидный отросток, направленный вверх.

История 

История появления боевой косы берет своё начало еще в XIV—XVI веках. Первоначально это было обычное сельскохозяйственное орудие, которое крестьяне, слегка переделав (разогнув угол соединения), стали использовать как боевое оружие. Впервые, согласно источникам, подобие боевой косы () (с прорезным крестиком в боевой части) применили в XIV—XVI вв. швейцарские крестьяне-пехотинцы кантонов Ури, Швиц и Унтервальден, сражаясь против австрийской рыцарской конницы. Позднее боевые косы () неоднократно использовались восставшими гуситами (XV в.) и немецкими крестьянами в период так называемой «Великой крестьянской войны» 1524—1525 годов. Популярность боевых кос среди крестьянской пехоты объяснялась тем, что это было наиболее удобное, универсальное и маневренное оружие для борьбы с рыцарской конницей. Дошедшие до нас и хранящиеся в западноевропейских музеях косы датируются, в основном, XVI веком, но есть и исключения. Например, боевая коса прусского ландштурма 1813 года. (). В Германии боевые косы, как оружие, соответствующее возможностям крестьян, еще долго применялось в Тироле, во время восстаний 1703, 1805 и 1809 годов.

Наряду с боевыми косами, в эпоху позднего средневековья применялось и оружие очень похожее на них, также происходящее от сельскохозяйственных орудий — глефа и куза.

По общему мнению практически всех польских историков и оружиеведов (В. Кващневич и др.), боевая коса () была «изобретением» именно запорожской пехоты XVII в., которая в большинстве своем состояла из вчерашних крестьян. Поэтому боевая коса надолго становится одним из основных видов оружия запорожских казаков (см. Запорожская Сечь) времен национально-освободительной войны украинского народа (XVII в.), а позже — в XVIII в. — и оружием крестьянских повстанцев-гайдамаков. Из польских источников точно известно, что украинское казацко-крестьянское войско применяло боевые косы в знаменитой битве под Берестечком 1651 года. Польские шляхтичи вспоминали, что казаки эффективно использовали тогда боевую косу в оборонительных целях. В России боевая коса также была известна в XVII—XVIII вв., её употребляли крестьяне в период восстаний под предводительством Стеньки Разина и Емельяна Пугачева. Кроме того, и украинское и русское крестьянство применило боевые косы во время партизанской войны против наполеоновских солдат в 1812 г.(см. Отечественная война 1812 года).

Что касается Польши, то здесь боевые косы () использовались холопами еще в период Речи Посполитой во время «шведского потопа» 1655—1660 гг., а также во время восстания Тадеуша Костюшки (1794 г.)

По словам Влоджимежа Кващневича, в битве под Рославицами, в которой боевая коса сыграла важную роль, принимало участие две тысячи «косиньеров», образовавших т. н. Краковскую милицию; она выстраивалась в три шеренги, из которых первая была вооружена огнестрельным оружием, остальные — пиками и косами, которыми в сражении рубили, как саблей, а кололи, как копьем. Её применяли во время Ноябрьского восстания (29 ноября 1830 — 21 октября 1831)., когда каждый третий старый батальон регулярной пехоты, также как и вторые, и третьи новых полков повстанцев, были вооружены боевыми косами. Юзеф Кощчушко-Ожегальский вспоминал, что «в 1863 г. ни один пехотинец со штыком, имея разряженный карабин, не мог идти врукопашную с косиньером, который мог рубить и колоть неистово своей тяжелой и длинной косой». О том, каким огромным был вклад косиньеров в дело Ноябрьского восстания, свидетельствует фрагмент из «Разбора критического кампании 1831 г.» генерала Х. Дембиньского, в котором подается, между прочим, что только одно Краковское воеводство выставило в течение недели едва ли не 60 тысяч косиньеров. Генерал Ю. Хлопицкий, недооценивший роли косы в восстании, писал: «Не был я ополченцем и, не будучи в каких-либо близких отношениях с крестьянином, не ведал, что его мужество врожденное может его сделать страшным, когда он вооружен косой».

Перед Январским восстанием 1863-1864 гг., по словам Кващневича, заново разработал тактику косиньеров генерал Л.Мерославский. Скоро свидетель восстания наблюдатель швейцарского Генштаба, подполковник фон Эрлах написал в своей работе «Партизанская война в Польше в 1863 г.»: «это было единственное самое страшное оружие, причем такое, что отряд косиньеров уже во время марша, время от времени издавая приглушенный звук случайно задетых друг о друга кос, производит страшное впечатление. Их (косиньеров) вид с определенного расстояния будит больше гроз, чем стрелки или кавалерия.» Собственно, командуя косиньерами, ведя их на бой, погиб 05.03.1863 г. под Скалой российский революционер Анджей (Андрей) Потебня. Оружию этому, как впрочем и его творцам, и тем, которые им воевали, посвятил свою прекрасную картину «Кование кос» живописец Январского восстания Артур Гротгер. Со слов Кващневича, в XX в. боевая коса была применена последний раз, сыграв свою роль в крестьянском Шленском (Силезском) восстании 1921 г. в Шопеницах, а также в сентябре 1939 г. в Гдыне, где косами пользовались т. н. «червонные косиньеры Гдыньские».

Устройство и применение 
Клинок косы помещался в расщепленной верхней части древка и обтягивался железными обручами или приклепывался в древку, при этом древко в верхней части было обмотано проволокой с целью предохранения от перерубания. Боевой косой с крюком можно было легко зацепить и стащить с коня рыцаря, ею было удобно перерезать сухожилия лошадям и тем самым нейтрализовать кавалериста, наносить сильный рубящий удар.

Примерно в 1550 году в Аугсбурге (Германия) вышел двухтомный трактат о боевых искусствах «De arte athletica», автором которого был Пауль Гектор Майр (Paul Hector Mair). В этом прекрасно иллюстрированном трактате, написанном на латыни, подробно рассказано об обучении различным приемам рукопашного боя и боя на всевозможных видах холодного оружия (вплоть до предметов крестьянского инвентаря: серпах, молотах, косах и др.!), включая различные «грязные» приемы и уловки. Приводятся приемы ведения боя «пехотинец-кавалерист» и «кавалерист-кавалерист». Описание каждого приема сопровождается красивой цветной иллюстрацией, точно изображающей одежду и доспехи пехоты и рыцарей того периода (особенно красивы иллюстрации второго тома).

П. Айгнер в разделе своей работы «Тактика корпуса пикинеров и косиньеров» писал: «по правилам хорошей тактики оружие в трех рядах должно быть смешанным: первый ряд — огнестрельное оружие, 2-й пики, третий — косы. Есть и другие хорошие способы, согласно которым 1-й ряд может иметь оружие со штыками, 2-й — косы, а 3-й — пики; или: 1-й ряд — 1 человек имел пику, направленную в сторону атаки, а 2-й просто идет, держа косу для рубки вертикально, 2-й ряд — пики, а 3-й — вспомогательный — косы». Кроме работы Айгнера, публиковался ряд других монографий, посвященных тактике боя боевой косой. Другая книга Айгнера — «Краткая наука о косах и пиках» помимо описания приемов пользования тем повстанческим оружием рекомендовала глубокую продуманную тактику войны этим оружием: бег с косами в строю во взаимодействии с пикинерами и стрелками, вооруженными карабинами, то же — во взаимодействии с артиллерией, которая во время атаки «косиньеров» добивала артиллерийским огнём неприятеля. Айгнер писал: «Косы были оружием страшным в руках их владельцев, сражавшихся за свободу и независимость. Коса блеском своим пугает коня, лишая кавалерию преимущества и делает это оружие страшнее палаша и наносит им смертельные удары.»

См. также 
 Косиньеры
 Коса
 Запорожская Сечь
 Польское восстание (1863)
 Гвизарма
 Глефа

Литература 
 

Глефы